Каракол — топоним:

Бразилия 
 Каракол — тропический парк.
 Каракол — река в штате Риу-Гранди-ду-Сул, приток реки Жуа.
 Каракол — водопад на одноименной реке.

Казахстан 
 Каракол — село в Кокпектинском районе Абайской области.
 Каракол — село в Урджарском районе Абайской области.
 Каракол — левый приток Ишима.
 Каракол (река, впадает в Сасыкколь) — река, впадает в Сасыкколь.

Киргизия 
 Каракол (быв. Пржевальск) — город в Киргизии, административный центр Иссык-Кульской области.
 Каракол — село в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.
 Каракол — село в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.
 Каракол — село в Жайылском районе Чуйской области.
 Каракол — гора в хребте Терскей Ала-Тоо.
 Каракол — река впадает в озеро Иссык-Куль.
 Каракол — морской испытательный полигон

Россия 
 Каракол — село в Усть-Канском районе Республики Алтай.
 Каракол — село в Чемальском районе Республики Алтай.
 Каракол — село в Онгудайском районе Республики Алтай.
 Каракол (приток Ануя) — река в Республике Алтай.
 Каракол (приток Нени) — река в Алтайском крае.
 Каракол (приток Урсула) — река в Республике Алтай.
 Каракол (приток Шавлы) — река в Республике Алтай.
 Каракол (приток Элекмонара) — река в Республике Алтай.

См. также 
 Караколь
 Каракуль (значения)